Issert bezeichnet verschiedene Ortschaften:
einen Ort in der Gemeinde Bard, Aostatal, Italien
eine Ortschaft im Val Ferret, Gemeinde Orsières, Kanton Wallis, Schweiz